Jerzy Łoś (1891-1936) – urzędnik, starosta w okresie II Rzeczypospolitej
 Jerzy Łoś (1920-1998) – logik, matematyk i ekonomista
 Jerzy Łoś (1928-2013) – polski formierz i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL